Геннадий Семенович Наркевич () — белорусский военный деятель, заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (1996—2000).

Биография 
В 1989 году назначен заместителем начальника 2-го Управления КГБ БССР (контрразведка). До 1991 года являлся начальником 2-го Управления КГБ БССР.
 
С 18 октября 1994 года по 8 февраля 1996 года работал начальником управления КГБ Республики Беларусь по Могилевской области.

С 8 февраля 1996 года по 27 ноября 2000 года работал заместителем Председателя КГБ Республики Беларусь. Входил в состав Совета по координации контрольной деятельности в Республике Беларусь.

Являлся председателем Белорусской федерации профессионального бокса.

Примечания 

Персоналии:Спецслужбы Белоруссии
Генерал-майоры (Белоруссия)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании